Списък на всички герои в сериала Живите мъртви по хронологичен ред, излъчван по американската кабелна телевизия AMC.

Главни герои

От първи сезон

От втори сезон

От трети сезон

От четвърти сезон

От пети сезон

От шести сезон

От седми сезон

От осми сезон

От девети сезон

От десети сезон

От единадесети сезон 

Живите мъртви